Le terme francilien peut désigner :
 un Francilien : un habitant de l'Île-de-France ou de Paris et de sa banlieue : ce terme a été inventé en 1986 par Michel Giraud, dans son ouvrage L'Île-de-France, région capitale ;
francilien (adjectif) : relatif à la région de l'Île-de-France.
 le francilien ou francien: un dialecte faisant partie de la famille des langues d'oïl ;
 le Francilien : un train de banlieue circulant en Île-de-France, également appelé Z 50000.

Voir aussi

Références